Lindentalbach ist ein Gewässername:

 Lindentalbach (Eierbach), am Unterlauf nach einem linken Zufluss oberhalb vielleicht auch Sulzbach, linker Zufluss des Eierbachs (zur Echaz) in Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg; mit Obertalname Lindental
 Lindentalbach (Worble), rechter Zufluss der Worble bei Boll, Gemeinde Vechigen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern; mit Talname Lindental

Siehe auch:
 Lindenbach
 Lindental